Ptychoderidae är en familj av djur. Ptychoderidae ingår i klassen ollonmaskar, fylumet svalgsträngsdjur och riket djur. I familjen Ptychoderidae finns 34 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ollonmaskar
Ptychoderidae